Alter Markt 15 ist die Adresse folgender Gebäude:

 Alter Markt 15 in Rostock, siehe Liste der Baudenkmale in Rostock
 Alter Markt 15 in Saalfeld/Saale, siehe Liste der Kulturdenkmale in Saalfeld/Saale
 Alter Markt 15 in Salzburg, siehe 
 Alter Markt 15 (Stralsund)